Alice Viola Guysi (1863-1940), peintre américaine,
 Jeanette Guysi (1873-1966), peintre américaine.
 
Patronyme anglais